En l'univers fictici de la guerra de les galàxies, l'Executor és la nau capitana personal de Darth Vader, i el primer destructor de classe Súper. L'Executor tenia uns 8.000 metres de llarg, cinc vegades la grandària d'un destructor estel·lar de classe Imperial. Aquest tipus de nau és en realitat un excés, ja que una nau més petita podria perfectament realitzar les tasques específiques d'una nau quarter. Però, el propòsit de l'Executor era simbolitzar l'il·limitat poder de l'Emperador i atemorir i mantenir sota submissió a planetes i sistemes sencers.

L'Executor va ser entregat a Vader poc després de la batalla de Yavin. Portava més de 1.000 armes, dues ales completes de caces TIE, 144 naus en total, i altres 200 naus més de combat i suport, a més de 38.000 soldats d'assalt terrestres i suficients bases quarter i caminants imperials per destruir qualsevol base rebel.

La nau estava originalment comandada per l'almirall Ozzel, però després que morís a mans de Vader, l'almirall Piett va prendre el seu lloc. L'Executor va ser destruït a la batalla d'Endor. Després que els seus generadors d'escuts foren destruïts, un pilot de caça rebel va estavellar el seu caça intencionadament contra el pont de comandament de l'Executor, i la nau, fora de control, es va veure arrossegada contra la incompleta segona Estrella de la Mort, explotant en l'impacte.

La Guerra de les Galàxies